«Herr Olof» (в переводе ) — старинная баллада скандинавского происхождения.

История

Происхождение. Параллели в  других языках 

Наиболее ранним из известных изданий баллады является датский манускрипт   Рукопись написана на одном из архаических диалектов, который с трудом поддаётся прочтению. К особенностям его можно отнести обилие гласных и выпадение согласной d.

Сюжет в различных формах известен во всех скандинавских языках: датском, исландском, норвежском, фарерском, шведском. В собственно немецком фольклоре прямых аналогий не найдено. В «Петере фон Штауффенберге» смерть героя происходит вследствие зависти духа, но сами эпизоды весьма различны.

Сходство со средневековым бретонским романсом 
Особое сюжетное сходство у баллады обнаруживается с одним из древних бретонских романсов «Сеньор Нанн и фея» (). Герой последнего и в самом деле отправляется на охоту, тогда как в датской балладе охота служит лишь оправданием отсутствия жениха  в устах матери. Бретонский рыцарь отправляется на поиски вальдшнепа и самца косули, чтобы доставить удовольствие своей жене. Почувствовав жажду, он решает отпить из фонтана, который принадлежит волшебному народу. Фея требует от него обещания жениться на ней, грозя ему, в противном случае, скорой смертью, однако рыцарь не соглашается. Едва вернувшись домой, он просит свою мать застелить ему постель. Подобная просьба (что удивительно) встречается как в скандинавских и шотландских вариантах, так и в бретонском. Такого рода «совпадения», мало примечательные по отдельности, говорят в пользу единого источника ещё более, чем основная тема произведения. Как и в датской балладе, бретонская невеста спрашивает, отчего звонят колокола и где её жених, и узнаёт правду, увидев на кладбище свежую могилу.

Точные место и время происхождения обоих произведений неизвестны. Некоторые исследователи (например, Кейтли) предполагают, что норманны могли принести песню в Бретань, поселившись во Франции в IX веке. По мнению других, более вероятно, что бретонские романсы, ставшие популярными в XIII веке, были переведены на французский язык и уже в таком виде достигли Скандинавии. Впрочем, возможен и иной вариант: одна из восточных легенд, попавших в Европу из Леванта, постепенно оказалась забытой в европейских странах, за исключением Бретани и Дании.

Распространение. Переводы 
Эта баллада, в одной из позднейших редакций, стала широко известна как в Дании, так и за её пределами. Произведение неоднократно переводилось на английский язык. Автором популярного немецкого перевода стал Гердер. В Германии песня приобрела статус народной и была напечатана в «Волшебном роге мальчика» (1806) и других сборниках уже без отсылок к датскому оригиналу.

Текст

В музыке 
Мелодии к произведению создавали такие композиторы, как Карл Лёве и Карл Орф в Германии, Людвиг Линдеман и  в Норвегии,

Примечания

Ссылки 
 Древнейший из известных вариантов песни, на датском
 Английские переводы баллады 

Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»
Песни Германии